Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2019 (28-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2019 года в Высшей лиге.

В турнире участвуют восемь команд. Турнир проходил в три круга. ЖФК Минск защитил титул, победив в Чемпионате седьмой раз подряд.

Турнирная таблица

Бомбардиры 
 Е. Дудко (Неман) — 35
 E. Огбиагбевха	(«Минск») — 29
 T. Химич («Минск») — 25
 K. Ольховикen (Ислочь-РГУОР) — 21
 A. Шуппо («Минск») — 18.

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2019 году
2019 год в женском футболе